Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Saarbrücken  nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2013-2014.

Stagione 
Nella stagione 2013-2014 il Saarbrücken, allenato da Fuat Kilic, concluse il campionato di 3. Liga al 20º posto. In Coppa di Germania il Saarbrücken fu eliminato agli ottavi di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Fuat Kilic
 Allenatore in seconda: Andreas Fellhauer, Christian Mollocher
 Preparatore dei portieri: Heinz Böhmann
 Preparatori atletici:

Risultati

3. Liga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2013-2014